Črni Vrh (Dobrova - Polhov Gradec), een plaats in Slovenië en maakt deel uit van de Sloveense gemeente Dobrova-Polhov Gradec
 Črni Vrh (Idrija), een plaats in Slovenië en maakt deel uit van de Sloveense gemeente Idrija
 Črni Vrh (Tabor), een plaats in Slovenië en maakt deel uit van de Sloveense gemeente Tabor